Са́льников () — російське прізвище. Відомі носії:

 Сальников Андрій Володимирович (1986) — російський хокеїст.
 Сальников Володимир Валерійович (1960) — радянський плавець, олімпійський чемпіон.
 Сальников Дмитро Миколайович (1882–1945) — білоармійський генерал.
 Сальников Михайло Степанович (1919–1978) — Герой Радянського Союзу.
 Сальников Олександр Петрович (1949-2017) - радянський баскетболіст.
 Сальников Роман Іванович (1976) — український хокеїст.
 Сальников Роман Миколайович (1978) — білоруський хокеїст.
 Сальников Сергій Анатолійович (1986) — російський хокеїст.
 Сальников Сергій Сергійович (1925–1984) — радянський футболіст і тренер.

Російські прізвища